Ландкварт ():

 Ландкварт — коммуна в кантоне Граубюнден в Швейцарии, центр региона Ландкварт.
 Ландкварт — округ в кантоне Граубюнден в Швейцарии, существовавший до 2015 года.
 Ландкварт — регион в кантоне Граубюнден в Швейцарии, образованный в 2016 году.